Il doppio del torneo di tennis South Pacific Tennis Classic 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Syd Ball e Kim Warwick che hanno battuto in finale Ismail El Shafei e Brian Fairlie 6-4, 6-4.

Teste di serie 
 Ross Case /  Geoff Masters (quarti di finale)
 Ray Ruffels /  Allan Stone (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Pacific Tennis Classic 1976